El Ministerio de Administración Territorial de España fue un departamento ministerial en el  tercer Gobierno de Suárez ( legislatura), en el Gobierno de Calvo-Sotelo ( legislatura) y en el primer Gobierno de González ( legislatura). Existió con esta denominación desde 1979 hasta 1986.

Titulares 

 (1979-1980): Antonio Fontán Pérez
 (1980): José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo
 (1980-1981): Rodolfo Martín Villa
 (1981-1982): Rafael Arias Salgado
 (1982): Luis Manuel Cosculluela Montaner
 (1982-1985): Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo
 (1985-1986): Félix Pons Irazazábal

Historia 

El Ministerio de Administración Territorial se convirtió en el Ministerio de Administraciones Públicas al comienzo de la segunda legislatura de Felipe González. El 26 de julio de 1986 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la estructura de su segundo Gobierno.

Referencias